Reith peut faire référence à :
 Reith bei Kitzbühel, commune autrichienne du district de Kitzbühel, en Tyrol ;
 Reith bei Seefeld, commune autrichienne du district d'Innsbruck-Land, en Tyrol ;
 Reith im Alpbachtal, commune autrichienne du district de Kufstein, en Tyrol ;
 Reith (Perwang am Grabensee), localité de Perwang am Grabensee du district de Braunau am Inn, en Haute-Autriche.